Sámson férfinév
 Sámson bibliai alak
 Sámson, opera (Szokolay Sándor)
 Sámson, oratórium (Georg Friedrich Händel)
Települések:
Békéssámson
Hajdúsámson
Somogysámson
Szilágysámson (románul Șamșud), Románia, Szilágy megye
Lásd még:
 Sámson és Delila, opera (Camille Saint-Saëns)
 Samson agonistes, dráma (John Milton)